|-
| 125101 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125102 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125103 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125104 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125105 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125106 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125107 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125108 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125109 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125110 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125111 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125112 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125113 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125114 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125115 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125116 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125117 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125118 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125119 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125120 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125121 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125122 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125123 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125124 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125125 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125126 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125127 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125128 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125129 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125130 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125131 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125132 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125133 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125134 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125135 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125136 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125137 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125138 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125139 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125140 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125141 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125142 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125143 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125144 - || || 19 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125145 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125146 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125147 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125148 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125149 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125150 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125151 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125152 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125153 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125154 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125155 - || || 18 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125156 - || || 16 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125157 - || || 21 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125158 - || || 18 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125159 - || || 19 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 125160 - || || 19 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 125161 - || || 19 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125162 - || || 19 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125163 - || || 19 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125164 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125165 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125166 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125167 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125168 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125169 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125170 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125171 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125172 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125173 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125174 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125175 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125176 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125177 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125178 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125179 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125180 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125181 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125182 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125183 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125184 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125185 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125186 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125187 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125188 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125189 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125190 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125191 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125192 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125193 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125194 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125195 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125196 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125197 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125198 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125199 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125200 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
5